A Vörös Pimpernel (szímnű) (The Scarlet Pimpernel), Orczy Emma színműve (1903)
 A Vörös Pimpernel (regény) (The Scarlet Pimpernel), Orczy Emma regénye (1905)

 A vörös Pimpernel (film, 1934) (The Scarlet Pimpernel), brit mozifilm (1934), rendező Harold Young, főszereplő Leslie Howard
 A vörös Pimpernel visszatér (The Return of the Scarlet Pimpernel), brit mozifilm (1937), rendező  Hanns Schwarz, főszereplő Barry K. Barnes
 The Scarlet Pimpernel (brit televíziós sorozat, 1955–1956), főszereplő Marius Goring

 Vörös Pimpernel (film, 1982) (The Scarlet Pimpernel), brit mozifilm (1982), rendező Clive Donner, főszereplő Anthony Andrews
 A Vörös Pimpernel (musical) (The Scarlet Pimpernel), amerikai musical (1998), írta Nan Knighton, zeneszerző Frank Wildhorn
 A vörös Pimpernel (televíziós sorozat) (The Scarlet Pimpernel), brit televíziós sorozat (1999–2000), főszereplő Richard E. Grant  

 Hasonló
 Modern Pimpernel (er. „Pimpernel” Smith), brit mozifilm (1941), rendező és főszereplő Leslie Howard
 Pimpernel (Anagallis arvensis), a mezei tikszem alternatív neve.